Memaliaj kan syfta på:

Albanien 

 Bashkia e Memaliajt, kommun, Gjirokastër prefektur, 
 Memaliaj (kommunhuvudort i Albanien), Gjirokastër prefektur, Rrethi i Tepelenës,